Cornette ist der Familienname folgender Personen:

 Deimantė Cornette (* 1989), litauische Schachspielerin
 Jim Cornette (* 1961), US-amerikanischer Manager, Kommentator, Promoter und Booker im Wrestling
 Marcelle Lentz-Cornette (1927–2008), luxemburgische Politikerin (CSV), MdEP
 Matthieu Cornette (* 1985), französischer Schachgroßmeister

Siehe auch
 Cornet
 Kornett
 Kornette